Romanek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim

Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Romanek – polski polityk, prawnik i samorządowiec
 Kazimiera Romanek – polska rolniczka, Sprawiedliwa wśród Narodów Świata
 Łukasz Romanek – polski żużlowiec
 Mark Romanek – amerykański reżyser